

Можарське сільське поселення — сільське поселення, Сараївський район, Рязанська область
 Можарське сільське поселення — сільське поселення, Янтіковський район, Чувашія